Сто пятидесятый псалом — 150-й, заключительный псалом из книги Псалтирь. Известен по латинскому инципиту «Laudate Dominum» (Laudate Dominum in sanctis eius), в церковнославянском переводе — «Хвалите Господа во святых Его».

Содержание псалма 
По содержанию псалом является хвалебной песнью Богу и составляет заключение для нескольких предшествующих псалмов и всей псалтири в целом. Текст состоит из шести стихов, (также, как и первый псалом, состоящий из шести стихов), каждый из которых, согласно нормам древнееврейского стихосложения, разбит на две части. Девять полустиший из двенадцати содержат анафору ( аллилуйя «восхвали́те Его», в латинском переводе — «Laudate eum»).

Псалом имеет надписание «Аллилуйя» и заканчивается этим же словом. В синодальном переводе Библии надписание псалма было ошибочно взято в скобки (так обозначались добавления и варианты из Септуагинты), поэтому оно отсутствует в современном варианте перевода.

По содержанию псалом знаменит тем, что в нём упоминаются различные музыкальные инструменты, причём в традиции каждого перевода свои тонкости: в латинской — труба, псалтерий, кифара, тимпан, орган, кимвалы; в славянской на месте кифары — гусли, в немецком (лютеровском) на месте трубы — тромбон, а на месте кифары — арфа) и т. д. и т. п.

Богослужебное использование 
В христианстве, как восточном, так и западном, три заключительных псалма книги Псалтирь (148, 149, 150), называемые «хвалитными», входят в состав утрени.

Аналогично, в современном иудаизме шесть заключительных псалмов: со 145 по 150, называемые «ежедневный галель», вместе с рядом других псалмов и отрывков из Танаха читаются в синагоге перед утренней молитвой  (см. псукей де-зимра). Кроме того, псалом 150 включён в праздничную молитву еврейского нового года.

Рецепция в музыке 
В западноевропейской музыке Псалом 150 неоднократно использовался в качестве текстовой основы многоголосной вокальной композиции.

В эпоху Возрождения на Пс.150 писал Лука Маренцио (несколько масштабных хоров и месса), в эпоху барокко — К. Монтеверди (мотет для сопрано соло и basso continuo). В эпоху Романтизма — Ш.Алькан написал прелюдию ре мажор op.31-5 на 150 псалм из цикла «25 прелюдий во всех мажорных и минорных тональностях». В XX в. текст псалма лёг в основу третьей части «Симфонии псалмов» И. Ф. Стравинского.

На немецкий текст псалма писали Ф. Мендельсон (Симфония № 2) и А. Брукнер («Lobet den Herrn in seinem Heiligthum», WAB 38), на английский — Ч. Айвз («Псалом 150»), Б. Бриттен (op.67), на французский — С. Франк («Псалом 150»), на венгерский — З. Кодай («Женевский псалом 150» [150. Genfi zsoltár]).

Рецепция в литературе 
Под влиянием текста псалма 150 написано стихотворение Венанция Фортуната (VI век):

Stamina psalterii lyrico modulamine texens
Versibus orditum carmen amore trahit.
Hinc puer exiguis attemperat organa cannis,
Inde senis largam ructat ab ore tubam.
Cymbalicae voces calamis miscentur acutis
Disparibusque tropis fistula dulce sonat;
Tympana rauca senum puerilis tibia mulcet
Atque hominum reparant verba canora lyram.

Примечания

Ссылки 

 «Laudate Dominum» Монтеверди (М. К. Кир)
 «Laudate Dominum» (Стравинский)
 «Laudate Dominum» (Айвз)

150
Православные песнопения